Meunasah Aron (Darul Ihsan), een plaats in Indonesië
Meunasah Aron (Muara Batu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing